Feu ! peut désigner :

Titres 

 Feu !, film muet de Jacques de Baroncelli, sorti en 1927,
 Feu !, seconde version d'un film de Jacques de Baroncelli, sorti en 1937.

Voir aussi 
 
 Feu! Chatterton, un groupe de pop créé en 2011 (en hommage au poète Thomas Chatterton).